Between Love & Goodbye è un film del 2008 diretto da Casper Andreas.

Trama 
Il francese Marcel e l'americano Kyle si innamorano a prima vista e si mettono insieme. Per fare in modo che Marcel possa rimanere negli Stati Uniti, il giovane sposa la sua amica lesbica Sarah ed ottiene così la cittadinanza statunitense. La sorella di Kyle, April, ex prostituta, si trasferisce poi a vivere da loro e prendendo subito in antipatia Marcel farà di tutto per rendere la relazione dei due giovani un vero incubo.

Produzione
Il film è stato sceneggiato e diretto da Casper Andreas, il quale inizialmente scrisse la parte di Marcel per se stesso.

Il film venne girato in soli 18 giorni.

Una grande parte del film è stata girata in un complesso si appartamenti abbandonato.

Riconoscimenti

2009 - FilmOut San Diego
Miglior colonna sonora a Scott Starrett

Collegamenti esterni

Film drammatici
Film sentimentali
Film musicali
Film a tematica gay